Gustav Simon kan syfta på flera personer, bland andra:

 Gustav Simon (dermatolog) (1810–1857), tysk dermatolog
 Gustav Simon (kirurg) (1824–1876), tysk kirurg
 Gustav Simon (gauleiter) (1900–1945), NSDAP-Gauleiter